Split, localidade na Croácia

Música
 Álbum split, musical
 The Split CD, EP das bandas Queens of the Stone Age e Beaver

Cinema e TV
 Split (série de televisão)
 Fragmentado (filme), suspense com James McAvoy (original: Split)

Outros usos
 Split (Unix), programa de computador
 HNK Hajduk Split, clube de futebol croata
 Sistema split, de refrigeração

Desambiguações de topônimos